Нишнианидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Нишнианидзе, Гизо Доментьевич (1928—2011) — грузинский и советский учёный-филолог, писатель и поэт.
 Нишнианидзе, Гурам Давидович (род. 1939) — советский футболист.
 Нишнианидзе, Шота Георгиевич (Мамагейшвили; 1929—1999) — грузинский советский поэт.